Le Championnat du Groenland de volley-ball féminin est la plus importante compétition nationale organisé par la Fédération groenlandaise de volley-ball (Kalaallit Nunaanni Volleyballertartut Kattuffiat, KVK ou Grønlands Volleyball Forbund, GVF en danois), il a été créé en 1983.

Généralités

Historique

Palmarès

Bilan par club

Notes et références

Liens internes 
 Coupe du Groenland de volley-ball féminin
 Championnat du Groenland de volley-ball masculin

Liens externes 
 Site de la fédération

Groenland
Groenland féminin